

Culture et société 
 Les fallas sont une fête populaire dans la Communauté valencienne, en Espagne.

Anthroponyme

Prénom 
Falla est un prénom, notamment porté par :
 Falla N'Doye (1960-), un arbitre de football sénégalais.

Patronyme 

 Alejandro Falla (1983-), un joueur de tennis colombien ;
 Maiken Caspersen Falla (1990-), une fondeuse norvégienne ;
 Manuel de Falla (1876-1946), un compositeur espagnol ;
 Robert Alexander Falla (1901-1979), un ornithologue, explorateur et directeur de musée néo-zélandais ;
 Victor Batista Falla (1933-2020), un éditeur cubain, mécène de la littérature.

Toponyme 
 Falla, une localité de Suède.